Tom Morris peut désigner :
 Tom Morris (1821-1908), golfeur surnommé Old Tom Morris ;
 Tom Morris (1851-1875), golfeur surnommé Young Tom Morris, fils d’Old Tom Morris ;
 Tom Morris (?-1971), rugbyman et fondateur de l'école de rugby du Kituro (il a donné son nom à un tournoi international pour cadets).